The Winner Is...  – edizione tedesca del programma televisivo
 The Winner Is...  – edizione olandese del programma televisivo
 The Winner Is...  – edizione italiana del programma televisivo
 The Winner Is  – edizione statunitense del programma televisivo
 The Winner Is  – edizione francese del programma televisivo